A Áustria Regional League é o terceiro nível do futebol da Áustria, após a Austria Bundesliga e a Erste Liga. O torneio é dividido em três conferências: Leste, cobrindo estados de Viena, Baixa Áustria e Burgenland; Central, cobrindo Estíria; Caríntia, Alta Áustria e o Tirol Oriental. E Oeste, cobrindo Salzburg, Tirol e Vorarlberg.

História
A Competição acontece desde 1949-1950 conhecida como Tauernliga e Arlbergliga, e em 1959-1960, passa a ter este formato como Regionalliga e Alpenliga.

Campeões

Ligações externas 

Futebol da Áustria
Áustria